Litoschenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Nikolajewitsch Litoschenko (1886–1943), russischer Statistiker, Ökonom und Hochschullehrer
 Marija Petrowna Litoschenko (* 1949), sowjetische Handballspielerin; Olympiasiegerin von 1976